Bayer István (1909–1994) Kossuth-díjas matematika–fizika szakos tanár, tankönyvszerző
Bayer István (1923–2016) farmakológus, az OGYI igazgatója